moczary – obszar łączący cechy siedliska lądowego i wodnego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Moczary – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Moczary – część wsi Wilkowisko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Moczary – część wsi Kłodne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Moczary – przysiółek wsi Grodzisko Górne w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Moczary – część wsi Zmysłówka w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Moczary – przysiółek wsi Dziewięcierz w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój
 Moczary – część wsi Rozpucie w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska
 Moczary – część wsi Baryczka w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec

Miejscowości poza granicami Polski 
 Moczary – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Borkowskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim

Inne 
 Moczary – film z 1941 roku
 Moczary – film z 2008 roku

Zobacz też 
 Moczary – rezerwat przyrody